

Arte 
 Madonna Bache – opera di Tiziano Vecellio

Geografia 
 Penisola di Bache – formazione geologica del Canada
 Saint-Seine-en-Bâche – comune francese nel dipartimento della Côte-d'Or

Persone 
 David Bache – designer inglese
 Fritz Bache – calciatore tedesco
 Geoffrey Bache Smith – poeta britannico
 Guillaume Baché – attore francese
 Joe Bache – calciatore inglese